Froilán puede referirse a:

Nombre 
 
 Froilán, nombre de pila que significa Señor;

Personajes 
 Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, hijo de la infanta Elena.

Religión 
 San Froilán (833-905), Obispo de León (900-905);
 Froilán (s.XI), obispo de Oviedo;

Topominia

En Antártida 
 Punta Froilán (Macaroni Point), en Isla Decepción (Shetland del Sur);

En Chile 
 Avenida Froilán Roa, en la comuna de Macul y La Florida (Santiago de Chile);

En España 
 Capilla de San Froilán, en la Catedral de Santa María de Lugo;
 Iglesia de San Froilán, en Pacios de Veiga (A Ferreirúa, Puebla del Brollón), Lugo;
 Lauda funeraria del obispo Froilán, en la Cripta de Santa Leocadia (Catedral de Oviedo).

Miscelánea 
 La familia del chivo Froilán, obra teatral de Jesús Bonilla (2007);
 Froilán, el amigo de los pájaros, libro de José Javier Aleixandre, Premio Lazarillo de Creación literaria, 1969;
 Padre Froilán, personaje de la serie Cuéntame cómo pasó, interpretado por Antonio Canal;
 Rally San Froilán, rally que se celebra en la Ciudad de Lugo, puntúa en el Campeonato Gallego de Rallyes.